Denumirea de Dragnevți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Dragnevți, un sat în comuna Treavna, regiunea Gabrovo;
 Dragnevți, un sat în comuna Elena, regiunea Veliko Tărnovo.